In araldica: aumento (araldica)
 Nella grammatica di alcune lingue indoeuropee: aumento (linguistica)
 In ostetricia: si definisce in inglese augmentation il processo del travaglio di parto che viene accelerato o potenziato, per mezzo di mezzi artificiali, durante la prima e/o la seconda fase del travaglio stesso
 In psichiatria: il termine augmentation significa la combinazione di 2 o più farmaci per ottenere un risultato terapeutico migliore, in termini di migliore efficacia; spesso in psichiatria viene inteso come potenziamento farmacologico.